Новак Джокович защитава титлата си.

Поставени тенисисти

Схема

Финали

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Източници 
 Схема на турнира
 Схема на квалификации

ATP Световен Тур 2012
Бе Ен Пе Париба Оупън